De Trofeo Banca Popolare di Vicenza (bijgenaamd Trofeo Piva) is een eendagswielerwedstrijd die jaarlijks wordt verreden in de Italiaanse provincie Vicenza. Sinds 2005 maakt de wedstrijd onderdeel uit van de UCI Europe Tour met een UCI-wedstrijdclassificatie van 1.2U; hierdoor is de koers enkel toegankelijk voor wielrenner onder 23 jaar (beloften).

Lijst van winnaars 

Eendagswielerwedstrijd
Wielerwedstrijd in Italië
UCI Europe Tour
Sport in Veneto
Vicenza (provincie)